We Love You – singolo dei The Rolling Stones del 1967
 We Love You - singolo degli Psychedelic Furs del 1979
 We Love You – singolo dei Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1986, dall'album The Pacific Age
 We Love You – album dei Semi Precious Weapons del 2008
 We Love You – album di Combichrist del 2014